Stalte ist der Familienname folgender Personen:

 Kōrli Stalte (1870–1947), kurländischer Lehrer und Dichter
 Helmī Stalte (* 1949), lettische Volkskundlerin, Kommunalpolitikerin und Autorin